Янтарь-4К1 (индекс ГУКОС — 11Ф693, кодовое обозначение МО СССР «Октан») — серия советских специализированных спутников видовой разведки семейства «Янтарь», применявшихся для системы наблюдения и детальной фотосъёмки земной поверхности. Разработан «ЦСКБ», город Куйбышев. Установленная, на аппаратах такого класса, прецизионная оптика позволяет фиксировать на фотоплёнке детали земной поверхности размером до ?? м.

История 
Эскизный проект (ЭП) аппарата 11Ф693 «Янтарь-4К1» был выполнен ЦСКБ в апреле 1977 года. 1 июля того же года, на совместном Научно-техническом совете Министерств общего машиностроения, оборонной промышленности и обороны успешно состоялась защита проекта, по результатам которой было выдано техническое задание на спутник и все его системы, в том числе фотоаппаратуру «Жемчуг-18» ПО «Красногорский завод».

В 1978 году создание «Янтаря-4К1» было в основном завершено, а в 1979 году закончилось изготовление экспериментальных установок и первого лётного образца спутника. Первый спутник 11Ф693 «Янтарь-4К1» в рамках лётно-конструкторских испытаний (ЛКИ) комплекса был выведен на орбиту наклонением 62,8° с космодрома Плесецк 27 апреля 1979 года. Высоты полёта соответствовали орбитам «Янтаря-2К»: апогей 336 км, перигей 174 км. Спутник успешно пробыл на орбите 30 суток и 27 мая специальный отсек с плёнкой совершил посадку. Второй аппарат успешно отработал на орбите с 29 апреля по 12 июня 1980 года — всю расчётную продолжительность полёта, как результат было принято решение, что третий испытательный запуск станет зачётным. Третий, зачётный пуск в рамках ЛКИ был выполнен с Байконура, его программа была успешно выполнена с 30 октября по 12 декабря 1980 года. По результатам ЛКИ Госкомиссия выдала рекомендации о принятии спутника на вооружение Советской Армии и в 1981 году комплекс детальной фоторазведки «Янтарь-4К1» («Октан») был принят на вооружение приказом министра обороны СССР № 00153.

В штатной эксплуатации аппараты типа «Октан» находились в период 1982—1983 годов, одновременно с КА серии «Янтарь-2К». Они выводились на орбиты наклонением 67,1-67,2° с северного космодрома страны — «Плесецка», а с Байконура — на орбиты наклонением 64,9°, один спутник (Космос-1457), в апреле 1983 года был выведен на более полярную орбиту 70,4°. Высоты орбит были такими же, как у «Янтарей-2К». Поскольку массово-габаритные характеристики аппарата были практически идентичны КА «Янтарь-2К», для вывода на орбиту использовалась та же ракета-носитель 11А511У «Союз-У» в комплектации с тем же обтекателем 11С516.

Все 12 изготовленных лётных аппарата 11Ф693 были успешно запущены и отработали на орбите. Последний запуск спутника «Октан» состоялся 30 ноября 1983 года, он находился на орбите 44 дня. В 1984 году, приказом министра обороны СССР № 0085 разведывательные спутники «Феникс» и «Октан» были сняты с вооружения, им на смену пришли космические аппараты типа «Кобальт».

Характеристики 
Спутник 11Ф693 «Янтарь-4К1» внешне представлял собой практически точную копию КА «Янтарь-2К», но в отличие от последнего оснащался фотокамерой типа «Жемчуг-18» вместо «Жемчуг-4», некоторые отличия были также в служебных системах.

Штатный срок активного существования этих аппаратов на орбите, составлял до 45 суток, против 30 суток у «Янтаря-2К». Масса аппарата — 6,6 тонны. Спутники этой серии, как и их предшественники «Фениксы», использовали две возвращаемые капсулы с плёнкой для доставки информации на Землю.

Список запусков

Источники

Ссылки 
 
 

Разведывательные спутники СССР
Военная продукция петербургского завода «Арсенал»